Kyj může znamenat:

 kyj – silná hůl používaná jako zbraň nebo nástroj

biologie
 Kyj (Clavariadelphus) – rod hub z čeledi kyjovitých
 Kyj (Macrotyphula) – rod hub z čeledi paluškovitých

historie
 Kníže Kyj – bájný zakladatel Kyjeva